William Collins (poeta) – angielski poeta
 William Collins (malarz) – angielski malarz